Stonewall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stonewall (Louisiana)
Stonewall (Mississippi)
Stonewall (North Carolina)
Stonewall (Oklahoma)
Stonewall (Texas)

Overige betekenissen:
Stonewall (1995), een Brits-Amerikaanse film van Nigel Finch
Stonewall (2015), een Amerikaanse film van Roland Emmerich
Thomas Jackson, bijgenaamd 'Stonewall Jackson', Amerikaanse generaal aan de kant van het Zuiden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

of naar de Stonewall-rellen die in 1969 plaatsvonden bij de New Yorkse bar Stonewall Inn.